Die Škoda Jäähall ist eine Eishalle in der estnischen Hauptstadt Tallinn, die 500 Zuschauern Platz bietet. Sie ist respektive war Heimspielstätte der Eishockeyklubs HC Panter, Purikad Tallinn, Elioni Spordiklubi/Ericsson Tallinn, SK RMP Tallinn.

Bis 2013 trug die Eishalle den Namen Premia jäähall. Zudem befindet sie sich in direkter Nachbarschaft zur Saku Suurhall, der größten Multifunktionsarena des Landes.

Wichtige Veranstaltungen 

 IIHF European Women Champions Cup 2005, Gruppe A
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2008, Division II, Gruppe B
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2008, Division II, Gruppe B
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2011, Division II, Gruppe A
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2012, Division II, Gruppe B
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2013, Division II, Gruppe A
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2014, Division II, Gruppe B

Weblinks 
 Offizielle Website
 Škoda Jäähall bei hockeyarenas.net

Einzelnachweise 

Sportstätte in Tallinn
Erbaut in den 2000er Jahren
Eishockeystadion in Estland
Bauwerk in Tallinn
HC Panter Tallinn